L'edizione 1953-54 della DDR-Oberliga vide la vittoria finale del BSG Turbine Erfurt.

Capocannonieri del torneo furono Heinz Satrapa (BSG Wismut Aue) e Siegfried Vollrath (BSG Turbine Erfurt), con 21 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 BSG Turbine Erfurt campione della Germania Est 1953-54.
 BSG Lokomotive Stendal, Motor Dessau e BSG Stahl Thale retrocesse in DDR-Liga.

Calcio nel 1953
Calcio nel 1954
1953